Crocheron ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Crocheron (1772–1819), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Jacob Crocheron (1774–1849), US-amerikanischer Politiker